Cambas (Oleiros)
Cambas (Brazilië), een Zuid-Amerikaanse stam
Cambas (Kenia), een Afrikaanse stam